ТКЧ — многозначная аббревиатура:
 ТКЧ — температурный коэффициент частоты
 ТКЧ — марка малогабаритного протеза сердечного клапана

См. также 
  — аббревиатура латиницей